Rowan County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Rowan County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Rowan County (Kentucky) – okres státu Kentucky